Le mot prise (du verbe prendre) est employé dans plusieurs domaines :

 en chimie, la prise est la réaction exothermique de solidification du ciment, pendant laquelle il acquiert ses propriétés mécaniques ;
 en économie, la prise au tas est une expression économique anarchiste ;
 en électricité, une prise électrique permet de fournir aux appareils domestiques l'énergie nécessaire pour fonctionner ;
 en consommation du tabacla prise est une méthode d'administration du Tabac à priser ou d'autres substances par inhalation ;
en sport de combat, une prise est une technique ; 
 en électrotechnique, une prise de transformateur permet de contrôler la tension au primaire ou au secondaire d'un transformateur ;
 en informatique, on parle aussi de port matériel ;
 en escalade, une prise est un élément de la paroi (naturelle ou artificielle) utilisable avec les mains et/ou les pieds pour la progression ;
 en génie logiciel, une prise est une structure de données logicielles ;
 en mécanique, une prise de force est une source d'énergie donné par un mouvement de rotation ;
 en médecine, une prise de sang consiste à prélever le sang pour qu'il soit analysé ;
 une prise d'un médicament ou d'une drogue est la dose qu'on prend en une fois ;
 en œnologie, une prise de mousse est la phase qui permet à un vin tranquille de devenir mousseux ;
 en photographie, une prise de vue est un ensemble de choix sur lesquels le photographe ne peut plus revenir une fois qu'il a appuyé sur le déclencheur ;
 en prestidigitation la prise désigne l'action de s'emparer à l'insu des spectateurs d'un objet. Grâce à une passe, cet objet va ensuite apparaître ou remplacer un autre dans un échange ;
 dans les sports de combat, une prise consiste à saisir l'adversaire pour le mettre hors d'état de nuire ou à terre ;
 en stratégie militaire :
 la prise d'un lieu consiste à en prendre le contrôle, exemple : Prise de la Bastille ;
 une prise d'otage est une situation dans laquelle une ou plusieurs personnes sont retenues prisonnières ;
 une prise désigne parfois tout équipement, véhicule et plus généralement tout navire capturé à l'ennemi en temps de guerre.

Expressions 
 dans le langage populaire, un lâcher prise (du verbe prendre) est une expression pour manifester un détachement, une détente après une concentration ou un intérêt vif pour quelque chose, quelqu'un, une situation relationnelle, une stratégie etc.
Le mot prise est utilisé dans plusieurs expressions populaires : prise de conscience, prise de pouvoir, prise de tête etc.

Cinéma 
 Prise est le titre français du film Forevever, Lulu de Amos Kollek sorti en 1987, avec Alec Baldwin et Debbie Harry.